Село:
 Горького — колишня назва села Антішки (Чернігівська область, Срібнянський район)
Селища:
 Горького — Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Горького — Харківська область, Богодухівський район

 Горького — колишня назва селища Дачне (Донецька область, Торецька міська рада)

Місцевість:
 Горького — місцевість у Інгульському районі міста Миколаєва

Див. також 
 вулиця Горького